Hinds peut faire référence à :

Personnalité 
 Ciarán Hinds, un acteur britannique ;
 Joel Hinds (1987-), joueur de squash anglais ;
 Justin Hinds, le chanteur du groupe Justin Hinds and the Dominoes ;
 Korene Hinds (1976-), une athlète jamaïcaine ;
 Natalie Hinds (1993-), une nageuse américaine ;
 Richard Brinsley Hinds (1811-1846), médecin de marine, botaniste et malacologiste britannique ;
 Sterling Hinds (1961 - ), un athlète canadien ;
 Sam Hinds (1943-), un homme politique guyanien.

Musique 
 Hinds, un groupe rock espagnol.

Toponymie 
 comté de Hinds, un comté du Mississippi,
 Hinds (Nouvelle-Zélande), une petite ville de Nouvelle-Zélande,
 Le Hinds, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Business 
 F. Hinds, une chaine de magasins de bijouterie au Royaume-Uni,
 Hinds, une marque de produit pour les mains populaire au Mexique et en Argentine possédée par la compagnie britannique GlaxoSmithKline,

Divers 
 Hinds Community College, situé à Raymond (Mississippi),
 Hinds House, un bâtiment historique situé à Santa Cruz (Californie),

Voir aussi 
 Hinds River, une rivière qui arrose Hinds en Nouvelle-Zélande,
 Hind

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais